Niemcy:
 Schiefergebirge  -wspólnota administracyjna w kraju związkowym Turyngia, w powiecie Saalfeld-Rudolstadt
 Rheinisches Schiefergebirge (pol. Reńskie Góry Łupkowe)
 Thüringer Schiefergebirge (pol. Turyngijskie Góry Łupkowe)